Лісунов, Лісунова — українське прізвище.

Особи 
 Лісунова Катерина Анатоліївна (1990) — українська журналістка телеканалу «Прямий» та BBC в Нью-Йорку.
 Лісунова Катерина Андріївна (1989) — російська ватерполістка українського походження, нападник ханти-мансійської «Югри» і збірної Росії.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ов